Ел Тастито има више значења:

 Ел Тастито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тастито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тастито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тастито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику